O Campeonato de Fórmula E de 2015–16 foi a segunda temporada do campeonato de automobilismo para veículos elétricos reconhecido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), como a categoria mais alta entre as competições de monopostos elétricos. Teve início em 24 de outubro de 2015 em Pequim (China) e terminou na corrida dupla de Londres (Reino Unido) no dia 3 de julho de 2016. Teve uma etapa a mais que na temporada anterior.

Nelson Piquet Jr. iniciou a temporada defendendo o título de campeão de pilotos depois de garantir sua primeira conquista no ePrix de Londres de 2015. A Renault e.dams começou a temporada como a equipe campeã, tendo conquistado seu primeiro título na temporada anterior.

O piloto da Renault e.dams, Sébastien Buemi, venceu o campeonato por apenas dois pontos a mais que Lucas Di Grassi depois de marcar a volta mais rápida na última corrida, onde nenhum dos dois pilotos terminaram após um acidente na abertura e várias tentativas de estabelecer a volta mais rápida em seus segundos carros. A Renault e.dams conquistou seu segundo Campeonato de Equipes consecutivo, à frente da ABT Schaeffler Audi Sport e da DS Virgin Racing.

Pilotos e equipes 

‡ Os pilotos estavam presentes nas duas primeiras etapas do campeonato, mas a equipe não conseguiu passar a verificação técnica nas duas vezes.

Etapas e pontuação

Etapas

Sistema de Pontuação 

P = Pole Position

FL = Volta mais rápida

Campeonato de pilotos

Notas
† – Pilotos que não completaram a prova, mas foram classificados pois concluíram 90% da prova.

Campeonato de equipes

Notas
† – Pilotos que não completaram a prova, mas foram classificados pois concluíram 90% da prova.

Ligações externas 

 
2015–16
Fórmula E
Fórmula E